60 км, 60-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; от них произведены название населённых пунктов.

 60 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 228934
 60 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 205357
 60 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 297417
 60 км — остановочный пункт, Приднепровская железная дорога. Код 466317
 60 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 587738
 60 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 515759
 60 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 601723
 60 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 583135
 60 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога. Код 624570
 60 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 636578
 60 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 653893
 60 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 740945
 60 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 772217
 60 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога. Код 905799